Bataille de Cepeda du  qui voit s’affronter, dans le cadre des guerres civiles argentines, troupes unitaires et fédéralistes dans le marais bordant le ruisseau Cepeda, affluent de la rivière Arroyo del Medio.
 Bataille de Cepeda du  qui voit s’affronter dans le même lieu, dans le cadre des guerres civiles argentines, les troupes unitaires de la province de Buenos Aires et celles de la Confédération argentine.